Norman Robert Pogson – brytyjski astronom
 (1830) Pogson – planetoida
 Pogson – krater na Księżycu